Фейнингер (Feininger) — немецкая фамилия:
 Фейнингер, Андреас
 Фейнингер, Лионель
 Фейнингер, Теодор Люкс